Bumin bzw. Bumın bezeichnet:

Mustafa Bumin (* 1940), türkischer Jurist
Bumın Kagan († 552), Gründer des Ersten Türk-Kaganats der Göktürken